NGC-katalógus
 Nintendo GameCube, a Nintendo 6. generációs otthoni konzolja